Schindelberg steht für

 Schindelberg (Oberstaufen), Kirchdorf des Markts Oberstaufen
 Schindelberg (Berg), 805 m hohe Erhebung im Bayerischen Alpenvorland bei Dietramszell
 Schindelberg (Kocheler Berge), 1147 m hoher Erhebung in den Bayerischen Voralpen bei Fall
 Schindelbergalm, Alm in der Gemeinde Oberaudorf
 Schindelberg (Landkreis Bad Kreuznach), Dorfwüstung bei Stromberg, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz